Os municípios de Santa Catarina são as subdivisões políticas do estado brasileiro de Santa Catarina. O governo de cada município é responsável por lidar com os deveres a nível local. A administração do município é conduzida por um prefeito, uma Câmara de Vereadores, e um Fórum Municipal.

A primeira subdivisão criada na então Capitania de Santa Catarina foi Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco do Sul, atual São Francisco do Sul, em 1660. Desde então, diversos municípios foram criados a partir de sucessivos desmembramentos das primeiras cidades catarinenses, em 1930, 1944 e 1954. Desde 2013, quando os municípios de Balneário Rincão e Pescaria Brava foram instalados, o estado de Santa Catarina possui 295 municípios, a sexta maior quantidade dentre as unidades da Federação.

O maior município em área é Lages, que cobre uma área de mais de , enquanto o mais populoso é Joinville com quase 600 mil habitantes. O menos populoso é Santiago do Sul com 1.211 habitantes, enquanto o menor em área é Bombinhas a qual possui somente 36 km².

Municípios

Ver também 
 Lista de municípios de Santa Catarina por data de criação
 Lista de municípios de Santa Catarina por área
 Lista de municípios de Santa Catarina por área urbana
 Lista de municípios de Santa Catarina por população
 Lista de municípios de Santa Catarina por IDH-M
 Lista de municípios de Santa Catarina por IFDM
 Lista de municípios de Santa Catarina por PIB